Osoby o tym nazwisku:
 Vincent Millot − francuski tenisista

Inne:
 Léon millot − krzyżówka odmiany winorośli właściwej